Lenina (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Rajon Lutuhyne, siehe Lenina

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Lenina (Krywyj Rih)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Lenina (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka, siehe Lenina (Sofijiwka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska, siehe Lenina (Mala Wyska)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Iwaniwka, siehe Lenina (Iwaniwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Donezk, Rajon Dobropillja, siehe Myrne (Dobropillja)
 Weiler in der Oblast Kursk, Rajon Fatesch, siehe Lenina (Bolschoje Schirowo)
 Weiler in der Oblast Kursk, Rajon Fatesch, siehe Lenina (Werchni Choteml)